Le tournoi de tennis de Monterrey est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie International, se dispute du  au .

Ana Ivanović remporte le simple dames. En finale, elle bat Jovana Jakšić, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Darija Jurak et Megan Moulton-Levy.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monterrey
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 

WTA 2014
Monterrey
Sport au Mexique en 2014
Tennis en avril 2014